Вячеслав Тимофеев: Тимофеев, Вячеслав Арсеньевич (1897—1985) — мемуарист, член РСДРП(б).
 Тимофеев, Вячеслав Викторович (род. 1968) — украинский спортсмен, чемпион СССР по кикбоксингу.